Дарья Дмитриевна Сватковская (4 декабря 1996, Москва, Россия) — российская гимнастка. Мастер спорта России международного класса по художественной гимнастике. Член сборной команды России по художественной гимнастике. Чемпионка Европы среди юниоров в групповых упражнениях по художественной гимнастике (2011), чемпионка Европы в команде и в упражнении с обручем (2013).

Биография 
Дарья Сватковская родилась 4 декабря 1996 года в Москве. Родители Даши — спортсмены. Мать — Скалдина Оксана Валентиновна, советская спортсменка (художественная гимнастка), бронзовый призёр Олимпиады 1992 года; отец, Дмитрий Сватковский — олимпийский чемпион 2000 года по современному пятиборью.

На пятилетие родители подарили Даше балетный станок соответствующего размера и большое зеркало. С тех пор занятие балетным экзерсисом стали для неё обязательными. Два раза в неделю их проводила подруга матери, хореограф сборной команды Ольга Сыч.

Первый крупный успех пришёл на Всероссийских соревнованиях «Юный гимнаст» в Белгороде. В очень упорной борьбе Даша все же стала победительницей. Пусть это был детский старт, но среди самых юных она уже стала лучшей. Пять лет Даша повторяла свой успех и все привыкли, что среди дальнего резерва сборной команды России она одна из самых перспективных соискательниц.

В 2009 году на первенстве России среди юниорок Сватковская завоевала серебряную медаль в многоборье. В этом сезоне Даша уже победительница первенства страны в командном зачёте и чемпионка в упражнении с мячом. Её прогресс был также отмечен Ириной Винер, посетовавшей на то, что из-за возрастных ограничений Сватковская не сможет принять участие в Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

В октябре 2010 года Даша в команде с Евгенией Канаевой и Дарьей Кондаковой едет в Токио на клубный чемпионат мира. Но если победа Канаевой и Кондаковой были ожидаемы, то безоговорочная победа юниорки Дарьи Сватковской стала настоящим сюрпризом.

В 2011 году Дарья вошла в юниорский состав в групповых упражнениях. Команда выиграла несколько стартов сезона, а в заключение стала победителем Чемпионата Европы в Минске в упражнении с 5 скакалками, а также серебряным призёром в многоборье.

В 2012 году Даша дебютировала по программе сениорок и на первом же старте стала победительницей международного турнира сениорок, проводившегося в рамках соревнований серии Гран-При в Москве. На проходившем в Пензе Чемпионате России-2012 Даша заняла второе место в многоборье, завоевала «серебро» в упражнении с лентой и обручем, а также «бронзу» в упражнении с булавами.

В 2013 году Дарья вошла в основной состав сборной России. На первом старте — Гран-При в Москве — она заняла третье место в многоборье, второе — в упражнении с обручем и первое — в упражнении с лентой. Далее Дарья участвовала в этапах Гран-при и Кубка мира, где неизменно занимала призовые места.

В мае 2013 прошёл Чемпионат Европы в Вене, где Дарья вместе с Маргаритой Мамун и Яной Кудрявцевой завоевала «золото» в командном первенстве, а также победила в финале упражнения с обручем.

На юбилейном чемпионате России 2013 года Дарья Сватковская стала абсолютной чемпионкой страны, набрав в многоборье 75,65 балла и опередив Елизавету Назаренкову (73,40) и Анну Трубникову (72,35).
В 2014 Дарья закончила карьеру из-за серьезной травмы спины.

Примечания 

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Чемпионки Европы по художественной гимнастике